El apellido italiano Mieli corresponde a varias personalidades:

 Aldo Mieli (1879–1950), intelectual, político y escritor italiano
 Félix Miéli Venerando, conocido como Félix (1937-2012), futbolista brasileño
 Mario Mieli (1952-1983), activista LGBT y escritor italiano
 Paolo Mieli (1949), periodista y ensayista italiano

Otros
 Círculo de cultura homosexual Mario Mieli, asociación surgida en Roma en 1983.